Женский кубок УЕФА 2008/2009 годов — 8-й розыгрыш Женского кубка УЕФА, последний турнир, прошедший в этом формате. Победителем турнира стал немецкий «Дуйсбург 2001», в финале по сумме двух матчей переигравший российскую «Звезду-2005».

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1 
Место проведения — Шяуляй, Литва.

Матчи группы прошли в Шяуляе

Группа 2 
Место проведения — Ниш, Сербия.

Матчи группы прошли в Нише

Группа 3 
Место проведения — Скипоньят, Македония.

Матчи группы прошли в Македонии

Группа 4 
Место проведения — Осло, Норвегия.

Матчи группы прошли в Осло. Чемпион Грузии, «Иверия», отказался от участия в турнире.

Группа 5 
Место проведения — Шаля, Словакия.

Матчи группы прошли в Шале

Группа 6 
Место проведения — Осиек, Хорватия.

Матчи группы прошли в Осиеке

Группа 7 
Место проведения — Нойленгбах, Австрия.

Матчи группы прошли в Нойленгбахе

Группа 8 
Место проведения — Вроцлав, Польша.

Матчи группы прошли во Вроцлаве

Группа 9 
Место проведения — Сараево, Босния и Герцеговина.

Матчи группы прошли в Сараево

Групповой турнир

Группа 1 
Место проведения — Осло, Норвегия.

Матчи группы прошли в Осло

Группа 2 
Место проведения — Умео, Швеция.

Матчи группы прошли в Умео

Группа 3 
Место проведения — Лион, Франция.

Матчи группы прошли в Лионе

Группа 4 
Место проведения — Калуш, Украина.

Матчи группы прошли в Калуше

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Кубок УЕФА по женскому футболу 2008/09 на сайте RSSSF

2008 год в женском футболе
2008/09
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
2009 год в женском футболе